Ра́дуница 
 
 Радуница (Радоница) — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян
 «Радуница» — сборник стихов Сергея Есенина 1916 года
 «Радуница» — советский фильм 1984 года.
 «Радуница» — повесть Анатолия Кудравца (1971)